La route départementale 970, ou RD 970, est une des routes départementales de France correspondants à d'anciennes routes nationales ou à d'anciens tronçons déviés :
 l'ex-RN 470 dans la Côte-d'Or et en Saône-et-Loire ;
 l'ex-RN 570 dans les Bouches-du-Rhône (traversée de Tarascon).

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Bouches-du-Rhône
 Routes de la Côte-d'Or
 Routes de Saône-et-Loire

970